Norman Davis kan syfta på bland andra:

* Norman Davis (1878–1944), amerikansk diplomat
 Norman Davis (1913–1989), brittisk filolog

Se även 
 Norman Davies